Vallgorguina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallgorguina (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vallgorguina (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar